NGC 2951-1
NGC 2951-2